Birthe Larsen er navnet på flere personer:

 Birthe Larsen (atlet) - Danmarksmester i højdespring 1949
 Birthe Larsen (økonom) - lektor og leder af forskningssamarbejdet Inequality Platform på Copenhagen Business School
 Birthe Larsen (filmklipper)